Ацетат плутонила-натрия — химическое соединение,
осно́вная соль плутония, натрия и уксусной кислоты
с формулой PuONa(CHCOO),
розовые кристаллы,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Реакция растворов нитрата натрия, уксусной кислоты и нитрата плутонила:

Физические свойства 
Ацетат плутонила-натрия образует розовые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P 23,
параметры ячейки a = 1,0664 нм, Z = 4,
структура типа NaUO(CHCOO).

Слабо растворяется в воде.

Применение 
 Ранее использовался в ацетатном способе разделения урана, плутония и продуктов деления.

См.также 

 Ацетаты

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения натрия
Соединения плутония
плутония